Geografia
 Cherry (Illinois)

 Entretenimento
 Cherry (2010), filme com Kyle Gallner e Laura Allen
 Cherry (2021), filme com Tom Holland e Chiara Bravo
 Cherry (quadrinhos), publicação para adultos